La ferro-hornblende (raramente tradotto come ferroorneblenda) è un minerale appartenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio, una suddivisione del supergruppo dell'anfibolo. Forma una serie con la magnesio-hornblende nella quale il ferro (Fe2+) viene sostituito con il magnesio.

Il nome ferro-hornblende è stato attribuito in riferimento all'orneblenda (hornblende in tedesco) con il quale Abraham Gottlob Werner nel 1789 indicò un minerale scuro rinvenuto nei giacimenti di metalli che però non era utile per l'estrazione di essi. Il termine hornblende viene dalle parole tedesche horn (corno) e blenden (ingannare).

Morfologia 
La ferro-hornblende si rinviene sotto forma di cristalli prismatici lunghi fino a 10 cm, nei pirosseni compare sotto forma di anelli.

Origine e giacitura 
La ferro-hornblende si trova nei graniti, nelle granodioriti, nei metabasalti, è comune nelle anfiboliti e negli scisti. È associata all'hedenbergite nel granito, alla biotite, all'epidoto, all'albite ed al quarzo nell'anfibolite.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo